ФК «Ювентус» у сезоні 1928—1929 — сезон італійського футбольного клубу «Ювентус».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Група B

Товариські матчі 
 09.09.1928, «Ювентус» — «Про Патрія» — 9-2
 16.09.1928, «Ювентус» — «Алессандрія» — 2-0
 23.09.1928, «Про Патрія» — «Ювентус» — 1-1
 11.11.1928, «Алессандрія» — «Ювентус» — 5-3

 01.01.1929, «Канн» — «Ювентус» — 1-2
 12.02.1929, «Ювентус» — «Барракас» (Буенос-Айрес) — 4-1
 10.03.1929, «Марсель» — «Ювентус» — 0-5
 01.04.1929, «Трієстіна» — «Ювентус» — 3-2
 09.04.1929, «Б'єллезе» — «Ювентус» — 0-2
 24.05.1929, «Про Дронеро» — «Ювентус» — 1-7

Посилання 
 
 

1928–1929
Ювентус